James Jones – amerykański pisarz
 James Jones – amerykański koszykarz
 James Jones – brytyjski piłkarz, olimpijczyk
 James Earl Jones – amerykański aktor